Pfarrerbach ist der Name folgender Flüsse:

 Pfarrerbach (Authalbach), Zufluss des Authalbachs nordwestlich von Bretstein, Steiermark
 Pfarrerbach (Url), linker Zufluss der Url bei Sankt Peter in der Au, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Pfarrerbacherl, rechter Zufluss und Hauptoberlauf der Runst bis Grabenstätt, Landkreis Traunstein, Bayern